Lyngby Kirke henviser til flere artikler:

 Lyngby Kirke (Norddjurs Kommune)– en kirke i Lyngby Sogn i Grenaa Kommune
 Lyngby Kirke (Lyngby-Taarbæk Kommune) – en kirke i Kongens Lyngby Sogn i Lyngby-Taarbæk Kommune
 Lyngby Kirke (Hjørring Kommune) – en kirke i Lyngby Sogn i Hjørring Kommune
 Lyngby Kirke (Rebild Kommune) – en kirke i Lyngby Sogn i Skørping Kommune
 Lyngby Kirke (Århus Kommune) – en kirke i Lyngby Sogn i Århus Kommune

Se også Lille Lyngby Kirke